Амур-Санан:
 Амур-Санан — посёлок в Городовиковском районе Калмыкии.
 Амур-Санан, Антон Мудренович (1888—1938) — государственный и общественный деятель советской Калмыкии.